Капус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1974) — венгерский политик.
 Капус, Франц (1909—1981) — швейцарский бобслеист, пилот, выступавший за сборную Швейцарии в конце 1940-х — середине 1950-х годов.